Der Stade Rennais Football Club (bretonisch: Stad Roazhon), im deutschen Sprachraum bekannt als Stade Rennes, ist ein französischer Fußballverein aus der bretonischen Hauptstadt Rennes.

Gegründet wurde der Klub 1901 als Stade Rennais; nach Fusion mit dem FC Rennes (1904) hieß er Stade Rennais Université Club, seit 1972 wieder Stade Rennais FC. Im Vereinsregister des französischen Fußballverbands erhielt er die Nummer 15, ist also ein „Urgestein“ des bretonischen Fußballs. Die Vereinsfarben sind Rot und Schwarz; die erste Mannschaft trägt ihre Spiele im 31.130 Zuschauer fassenden Roazhon Park aus.

Der Vereinspräsident ist seit Februar 2019 Jacques Delanoë; die Ligamannschaft wird von Interimstrainer Philippe Bizeul trainiert, der Julien Stéphan Anfang März 2021 ablöste. Der Besitzer des Klubs ist der französische Milliardär François-Henri Pinault über seine Finanzholding Groupe Artémis. Hauptsponsor des Vereins ist seit 2004 der bretonische Dienstleistungskonzern Samsic.

Ligazugehörigkeit 
In der höchsten Spielklasse (Division 1, 2002 in Ligue 1 umbenannt) spielte Stade Rennais 1932–1937, 1941–1943, 1944–1953, 1956/57, 1958–1975, 1976/77, 1983/84, 1985–1987, 1990–1992 und seit 1994.

Beliebtheit in der Bretagne 
Trotz der nur kleinen Erfolgsliste und häufiger Abstiege ist der Verein seit Jahrzehnten in der Bretagne außerordentlich populär, was sich unter anderem in einer für französische Verhältnisse großen Zahl von privaten Webseiten rund um den Klub zeigt. An dieser Stellung vermochten andere bretonische Vereine, die zwischenzeitlich ebenfalls der Ligue 1 angehörten (En Avant Guingamp, Stade/Armorique Brest) oder im Pokal erfolgreich waren (FC Lorient), nichts zu ändern. Der größte regionale Konkurrent ist seit Jahrzehnten der erfolgreiche FC Nantes, auch wenn Nantes verwaltungsmäßig nicht mehr zur Bretagne zählt. Die Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Vereinen bewertet die Fachzeitschrift France Football auch 2017 noch als eines von nur vier „wahren Lokalderbys“ in Frankreich.

Erfolge 
 Französischer Meister: Bisher beste Platzierung war Tabellenrang 3 (2019/20)
 Französischer Pokalsieger: 1965, 1971, 2019 (und Finalist 1922, 1935, 2009, 2014)
 Französischer Supercup: 1971
 UEFA Intertoto Cup: 1998

Aktueller Kader 2022/23 

Stand: 20. Februar 2023

Europapokalbilanz

Für den Verein in der Vergangenheit wesentliche Personen

Literatur 
 Thierry Berthou, Collectif: Dictionnaire historique des clubs de football français. Pages de Foot, Créteil 1999 – Band 1 (A-Mo) ISBN 2-913146-01-5, Band 2 (Mu-W) ISBN 2-913146-02-3.

Weblinks 

 Offizielle Vereinsseite (französisch)
 Private Seite (englisch)

Einzelnachweise 

Rennes, Stade
Sport (Rennes)
Rennes, Stade
Gegründet 1901
Organisation (Rennes)